Champagnac (Charente-Maritime)
Champagnac (Cantal)

Ou ainda:
Champagnac-la-Prune
Champagnac-la-Noaille
Champagnac-de-Belair
Champagnac-le-Vieux
Champagnac-la-Rivière

Desambiguações de topônimos